Бэ́ррон () — английская фамилия, реже — топоним.

Фамилия 
  (род. в конце 1970-х — начале 1980-х) — американский автогонщик.
  (1925—2008) — американская «первопроходец» в сфере электронной музыки, работала в паре с Луисом Бэрроном (см. ниже).
  (1940—2009) — британский теле-корреспондент.
 Бэррон, Дана (род. 1966) — американская актриса кино и телевидения.
  (1920—2004) — английский актёр кино и телевидения.
  (1930—2005) — американский журналист.
  (род. 1946) — английский политик.
  (род. 1943) — американский джаз-пианист.
  (род. 1934) — английский актёр кино и телевидения, телеведущий.
  (1855—1928) — президент Dow Jones & Company, де-факто владелец The Wall Street Journal.
  (1920—1989) — американский «первопроходец» в сфере электронной музыки, работал в паре с Биб Бэррон (см. выше).
  (род. 1970) — американский писатель и поэт.
  (род. 1989) — американский .
  (род. 1958) — американский изобретатель и предприниматель.
 Бэррон, Питер-Джеймс (род. 1989) — ирландский и британский лыжник.
  (1932—2000) — американский актёр кино и телевидения, сценарист и кинорежиссёр.
  (род. 1959) — американский евангелист, прелат католической церкви, писатель-теолог.
  (род. 1985) — английский футболист.
  (род. 1974) — ирландский теннисист.
 Бэррон, Стив (род. 1956) — ирландский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист.
  (род. 1952) — американский писатель.
  (1911—2002) — губернатор Западной Виргинии (США).
  (род. 1950) — американский политик.
  (род. 1981) — американский баскетболист.

Составные фамилии
  (1925—2010) — шотландский изобретатель.
  (род. 1955) — британский математик.

Топоним 
Австралия (Квинсленд)
  — река.
 Бэррон — водопад на одноимённой реке.
  — ГЭС на реке.
  — национальный парк.

США (Висконсин)
 Бэррон — округ.
  — город, адм. центр одноимённого округа.

Прочие страны
  — река в Онтарио (Канада).

См. также 
 Баррон
  (род. 1959) — британский генерал.
 
  — американская газета.
  — американское судебное дело 1833 года.